Алерамо:
 Алерамо (маркиз Монферратский)
 Алерамо, Сибилла